Балатопар () — село в Балхашском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Балатопарского сельского округа. Находится примерно в 134 км к западу от села Баканас. Код КАТО — 193659100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1836 человек (911 мужчин и 925 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1918 человек (956 мужчин и 962 женщины).

Топографические карты

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Балхашского района